Eskapáda může být:

únik, útěk
nerozvážný čin
chybný skok jezdeckého koně